Ruchi kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ruchi (bondby),

Schweiz 

 Ruchi (bergstopp), Graubünden, 

Robotskapade Iranförgreningar